Soledad ist ein spanischer weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Soledad ist ein weiblicher Vorname in spanischsprachigen Ländern. Wörtlich bedeutet Soledad Einsamkeit.

Der Name wird in Spanien von dem verbreiteten Marientitel María de la Soledad abgeleitet. In Spanien, England und Portugal ist María de la Soledad auch ein kirchlicher Brauch zur Marienverehrung, im Andenken an ihre Einsamkeit aufgrund des Kreuzestods ihres Sohnes.

Verbreitung 
Der Name Maria Soledad erreicht laut einer spanischen Namensstatistik von 2016 eine Häufigkeit von etwa 0,37 % und gehört damit in Spanien zu den 100 häufigsten Frauennamen. Der Name wird auch verkürzt als Marisol verwendet.

Namensträgerinnen

Reale Personen 
 Soledad Acerenza (* 1966), ehemalige uruguayische Leichtathletin
 Soledad Álvarez (* 1950), dominikanische Schriftstellerin 
 Soledad Alvear (* 1950), chilenische Juristin und Politikerin
 Soledad Becerril (* 1944), spanische Ministerin und Parlamentarierin
 Soledad Bravo (* 1943), venezolanische Sängerin
 Soledad Miranda (eigentlich Soledad Rendón Bueno; 1943–1970), andalusische Tänzerin und Schauspielerin
 Soledad O’Brien (* 1966), US-amerikanische Journalistin
 Soledad Pastorutti (* 1980), argentinische Folklore-Sängerin
 Soledad Puértolas (* 1947), spanische Schriftstellerin
 Soledad Sevilla (* 1944), spanische Malerin und Installationskünstlerin
 Soledad Villamil (* 1969), argentinische Schauspielerin und Sängerin  
 María Soledad Barría (* 1953), chilenische Ministerin
 María Soledad Buendía Herdoiza (* 1968), ecuadorianische Unternehmensführungs-Ingenieurin und Politikerin
 María Soledad Morales (1972–1990), argentinische Studentin, Opfer eines politischen Mordes
 María Soledad Torres Acosta (1826–1887), spanische Ordensfrau und Heilige

Fiktive Personen 
 Soledad, Figur aus der Wellenläufer-Trilogie
 Soledad de Villier, Figur aus dem Roman Blutbraut

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname